Термин доиндустриальное общество относится к конкретным социальным характеристикам и формам политической и культурной организации, которые были распространены до наступления промышленной революции. За ним следует индустриальное общество.

Некоторые атрибуты доиндустриального общества 
 Ограничения производства (ремесленники вместо массового производства)
 В первую очередь, сельского хозяйства
 Ограниченное разделение труда. В доиндустриальных обществах, производство было относительно простым и ряд специализированных ремесел был ограничен.
 Ограниченное изменение социальных классов
 Местничество — социальные теории, по которым считают, что коммуникация была ограничена между человеческими сообществами в доиндустриальных обществах. Люди имели возможность немного видеть или слышать за пределами своего села. В отличие от индустриального общества, которое выросло за помощью более быстрых средств связи, имея больше информации под рукой о мире, позволяя передачу знаний и культурной диффузии между ними.
 Убеждение, что доиндустриальные общества разработаны, в основном, в сельских общинах, а с развитием капитализма, в основном, — в городских районах.

Литература 
 Гринин, Л. (Grinin, L.) 2007. Периодизация истории: теоретико-математический анализ. в: история и математика. Grinin L., Munck V. C. de, Korotayev A. (Ed.). History and mathematics: Analyzing and Modeling Global Development 184 pp.(English). ISBN 5-484-01001-2

См. также 
 Аграрное общество
 Индустриальное общество
 Постиндустриальное общество

Социальная эволюция